Хильчицы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хильчицы — деревня в Житковичском районе Гомельской области.

Россия 
 Хильчицы — деревня в Краснинском районе Смоленской области.

Украина 
 Хильчицы — село в Золочевском районе Львовской области.